
Комба́йн — многозначный термин.

Техника 
Комбайн (от  — «сочетать», «объединять») — совокупность рабочих машин, выполняющих одновременно несколько разнохарактерных операций. В различных областях термин может обозначать разные машины и механизмы.

 Лесозаготовительный комбайн — устройство для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжёвки сортиментов.
 Горный комбайн — самоходный комплекс для добычи и транспортировки полезных ископаемых, проходки горных выработок и других работ.
 Проходческий комбайн.
 Очистной комбайн.
 Кухонный комбайн — бытовое устройство, обычно с электрическим приводом, используемое при приготовлении пищи.

Сельскохозяйственный комбайн 
Сельскохозяйственный комбайн — машина для уборки урожая, совмещающая 3 и более операций. Бывают самоходными и прицепными. Основные виды:
 Виноградоуборочный комбайн
 Зерноуборочный комбайн
 Картофелеуборочный комбайн
 Кенафоуборочный комбайн
 Клещевиноуборочный комбайн
 Комбайн для уборки зелёного горошка
 Коноплеуборочный комбайн
 Кормоуборочный комбайн
 Кукурузоуборочный комбайн
 Льноуборочный комбайн
 Рисоуборочный комбайн
 Свеклоуборочный комбайн
 Силосоуборочный комбайн
 Селекционно-семеноводческий комбайн
 Томатоуборочный комбайн
 Хлопководческий комбайн
Также:
 Комбайн для сбора ягод — ручное приспособление (хозяйственный инструмент) для сбора ягод (брусники, черники и др.).

Другие значения 
 Комбайн — деревня в Угранском районе Смоленской области России.
 Комбайн — заключительный вид соревнований (бег и стрельба) в современном пятиборье.
 «Комбайн» — литературно-художественный журнал, издававшийся в СССР в 1930—1932 годах.

Примечания